Der Jude ist der Name folgender Zeitschriften:

 Der Jude (1768–1772), eine von Gottfried Selig wöchentlich herausgegebene Zeitschrift
 Der Jude (1832–1835), eine von Gabriel Riesser herausgegebene Zeitschrift
 Der Jude (1916–1928), eine von Martin Buber begründete Monatsschrift
 Der Jude (1934–1938), eine in Wien herausgegebene zionistische Zeitschrift

Der Jude ist auch der Name folgender literarischer Werke:

 Der Jude (Cumberland) (The Jew), eine Komödie von Richard Cumberland aus dem Jahr 1794
 Der Jude (Spindler), ein 3-bändiger Roman von Karl Spindler aus dem Jahr 1827
 Der Jude (Turgenew), eine Kurzgeschichte von Iwan Turgenew aus dem Jahr 1847

Siehe auch:
 Jude (Begriffsklärung)